Stracciatella – tipo di zuppa, di solito detta alla romana
Stracciatella – tipo di gelato al fior di latte con scaglie di cioccolato
Stracciatella di bufala – tipo di formaggio, più precisamente di burrata